Eliteserien 2018 var den 74:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien bestod av 16 klubbar, från Tromsø i norr, till Start, från Kristiansand, i söder.

Laginformation

Mästerskap i serien

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång 

De första fem omgångarna hade många matcher som spelades vid en senare tidpunkt på grund av svåra planförhållanden.

Resultattabell

Statistik

Publikligan

Kvalspel till Eliteserien 2019

Viking FK vann 1. division, och Mjøndalen IF slutade på andraplats, de båda lagen var klara för spel i Elitserien 2019. Den tredje och sista platsen i Eliteserien 2019 avgjordes genom ett kvalspel. Först möttes lagen på platserna 3–6 via enkelmöten, laget på tredjeplats mötte laget på sjätteplats, laget på fjärdeplats mötte laget på femteplats, efter det möttes vinnarna i en match om vem som skulle möta laget på fjortondeplats från Eliteserien 2018 i ett dubbelmöte om en plats i Eliteserien 2019.

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Referenser 

2018 i Norge
Fotbollssäsongen 2018
2018